Рэдклифф, Ра́дклифф (Radcliffe) — английская фамилия и имя. Известные носители:
 Радклиф, Анна (1764—1823) — английская писательница.
 Радклифф-Браун, Альфред (1881—1955) — британский этнограф и социальный (культурный) антрополог, один из основоположников структурного функционализма и современной социально-культурной антропологии.
 Радклиф, Джон (1650—1714) — английский врач, политик.
 Рэдклифф, Дэниел (род. 1989) — британский актёр театра и кино.
 Рэдклифф, Пола (род. 1973) — британская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на длинные дистанции, в беге по шоссе и кроссе.
 Рэдклифф, Сирил (1899—1977) — британский юрист.
Также:
 Линия Рэдклиффа — линия раздела территорий Индии и Пакистана, предложенная британской правительственной комиссией во главе с сэром Сирилом Рэдклиффом в 1947 году во время раздела Британской Индии.
 Редклифф — пригород Брисбена, Австралия

Примечания